Zellhof ist der Name folgender geographischer Objekte

 Zellhof (Schöngeising), Ortsteil der Gemeinde Schöngeising, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Zellhof (Weil), Ortsteil der Gemeinde Weil, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

 Zellhof (Gemeinde Bad Zell), Ortschaft von Bad Zell, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Zellhof (Gemeinde Kematen) Weiler in der Gemeinde Kematen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Zellhof (Gemeinde Mattsee), Gutshof und Ortsteil der Gemeinde Mattsee, Salzburg  

 Schloss Zellhof in der Gemeinde Bad Zell (ehemals Zell bei Zellhof) in Oberösterreich